En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 924 :
 Route départementale 924 (Cher)
 Route départementale 924 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 924 (Gers)
 Route départementale 924 (Haute-Garonne)
 Route départementale 924 (Hautes-Pyrénées)
 Route départementale 924 (Landes)
 Route départementale 924 (Loir-et-Cher)
 Route départementale 924 (Manche)
 Route départementale 924 (Oise)
 Route départementale 924a (Oise)
 Route départementale 924 (Orne)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Cher, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Loir-et-Cher, Manche, Oise, Orne

924